Emese Szász – schermitrice ungherese
 Tomás István Szász – psichiatra e attivista statunitense di origine ungherese